Корешниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Корешниково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Корешниково — деревня в Псковском районе Псковской области.